Малые Будища — название населённых пунктов на Украине:

 Малые Будища — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Малые Будища — село в Зеньковском районе Полтавской области.